Attenborough ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Attenborough, englische Schauspielerin
 David Attenborough (* 1926), britischer Dokumentarfilmer und Naturforscher
 Frederick Attenborough (1887–1973), britischer Akademiker
 Frederick Attenborough (Gewichtheber) (1902–1961), britischer Gewichtheber
 Joseph Attenborough, britischer Theater- und Filmschauspieler
 Michael Attenborough (* 1950), englischer Theaterdirektor
 Richard Attenborough (1923–2014), britischer Schauspieler und Filmregisseur
John Attenborough (1928–2012), britischer Finanzberater und Manager

Attenborough bezeichnet:
 Attenborough (Nottinghamshire), Ort in England
 (20403) Attenborough, Asteroid
 Attenborough Building, Gebäude auf dem Campus der University of Leicester, England

Siehe auch:
 Attenborough-Langschnabeligel (Zaglossus attenboroughi, Sir David-Langschnabeligel, Zyklop-Langschnabeligel)
 Attenborougharion rubicundus ein eine Gruppe bildende seltene australische Schnecke, 2017 nach David Attenborough benannt 
 Trigonopterus attenboroughi, ein indonesischer Käfer, nach David Attenborough benannt